Cabra (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Occidental Mindoro
Cabra (Córdoba), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Cabra del Santo Cristo, een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
Cabra (Dublin), een wijk van de Ierse hoofdstad Dublin